Betar (grottencomplex), het grottencomplex waar Sjimon bar Kochba zich tijdens de Bar Kochba-opstand verschanste
Betar (zionisme), een zionistische jeugdbeweging
Betar Jerusalem FC, een Israëlische voetbalclub, 
Betar Tel Aviv, voetbalclub in Israel, tot het eind van de jaren 1990
Betar Illit, een Israëlische nederzetting